Хайена () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 80 км². Население — 1209 человек (на 2010 год). Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Jayena realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de Jayena en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Jayena en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Página web sobre Jayena

Муниципалитеты Гранады